Tommassini – cognome italiano
 Luca Tommassini – ballerino, coreografo, direttore artistico, regista e attore italiano